Monte Orfano (von italienisch monte „Berg“ und orfano „Waisenkind“), auch Montorfano oder Mont'Orfano geschrieben, steht für:

Isoliert gelegene Berge und damit verbundene Seen, Ortschaften etc. 

 Berg () und Gemeinde Montorfano am Lago di Montorfano in der Provinz Como
 Berg () und Ortschaft am Ostufer des Lago Maggiore in der Gemeinde Mergozzo in der Provinz Verbano-Cusio-Ossola 
 Berg () und Ortschaft am Südufer des Lago di Devero in der Provinz Verbano-Cusio-Ossola 
 Berg () zwischen den Gemeinden Rovato, Erbusco und Cologne (Lombardei) in der Provinz Brescia